Kextillverkare är en person eller ett företag som yrkesmässigt tillverkar kex. 

Exempel på sådana företag är Göteborgs Kex, Saetre, LU och Kantolan Keksi OY.

Se även 
 Kategori:Kextillverkare

Yrken inom livsmedelsbranschen
Företagstyper
Kextillverkare